Jhonatan Agudelo – calciatore
 Juan Agudelo – calciatore
 Kevin Agudelo – calciatore
 Rafael Agudelo – calciatore